Clarafond ist der Name zweier Ortschaften in Frankreich:

Clarafond im Département Haute-Savoie, Teil der Gemeinde Clarafond-Arcine
Clarafond im Département Savoie, Teil der Gemeinde Drumettaz-Clarafond